Баталья (порт. Batalha) — многозначный термин, топоним.

 Баталья — муниципалитет в Бразилии.
 Баталья — населённый пункт в Италии.
 Баталья — муниципалитет в Бразилии.
 Баталья — город и муниципалитет в Португалии.
 Баталья — район в Португалии.
 Баталья — микрорегион в Бразилии, входит в штат Алагоас.
 Баталья, Аугусто (род. 1996) — аргентинский футболист, вратарь.
 Баталья, Пабло (род. 1984) — аргентинский футболист, полузащитник.

См. также 
 Монастырь Баталья — монастырь в одноимённом городе.

Примечания